Dangelsbach ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Dangelsbach (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Niederösterreich
 Dangelsbach (Melk), rechter Zufluss zur Melk bei St. Leonhard am Forst, Niederösterreich